Heth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Heth Township (Arkansas)
 Heth Township (Indiana)